Keglevich Péter (1485 k.–1554) jajcai bán, horvát bán
 Keglevich Péter (1603–1661 után) földbirtokos, katona, naplóíró